Munidopsis polymorpha  — редкий вид пещерных десятиногих ракообразных. Небольшие (1 см в длину), слепые крабовидные организмы с бледной окраской. Вид эндемичен для острова Лансароте (Канарские острова), где он населяет солёные озёра Хамеос-дель-Агуа — нижней части лавовой пещеры Куэва-де-лос-Вердес, сформированной извержениями вулкана 3 000 лет назад.

Примечания

Ссылки 
 WoRMS — World Register of Marine Species (2014): Munidopsis polymorpha Koelbel, 1892

Galatheoidea
Животные, описанные в 1892 году
Эндемики Лансароте